Винета — город полабских славян и викингов в раннем Средневековье в верховьях Одера.
 «Винета» () — крейсер кайзеровского военно-морского флота Германской империи в 1897—1920 годах.
 Провизорий «Винета» () — редкая почтовая марка-провизорий, выпущенная на одноимённом крейсере в 1901 году.
 «Винета» — структурное подразделение восточного отдела Министерства народного просвещения и пропаганды.
 «Винета» — ранний сорт картофеля немецкой селекции.